Marin Draganja e Adrián Menéndez Maceiras erano i detentori del titolo, ma Marin Draganja quest'anno non ha partecipato. Adrián Menéndez Maceiras ha giocato in coppia con Agustín Velotti.

Kevin King e Juan Carlos Spir hanno battuto in finale Adrián Menéndez Maceiras e Agustín Velotti 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Marcelo Arévalo /  Nicolás Barrientos (quarti di finale)
  Kevin King /  Juan Carlos Spir (Campioni)

 César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes Varela (quarti di finale)
 Adrián Menéndez Maceiras /  Agustín Velotti (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Luis Potosí Challenger 2014